Grönt kort kan syfta på:

 Grönt kort – alternativt namn på ett bevis om att fordonet har trafikförsäkring i hemlandet, se Internationellt försäkringskort för motorfordon
 Grönt kort – identitetskort för person som har permanent uppehållstillstånd och alternativt namn på permanent uppehållstillstånd i USA, se permanent uppehållstillstånd (USA)
 Grönt kort – ett intyg på att ryttaren känner till tävlingsreglementet och kan handskas med en häst på ett säkert sätt, se distansritt
 Grönt kort – ett intyg på att man kan grunderna i golf och har visat viss grundläggande skicklighet i sporten och därför får gå ut på golfbanan själv och spela